Gaudelius ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Gaudelius (vor 1839–1871), deutscher Theaterschauspieler
 Anna Reuß-Gaudelius (1818–1861), deutsche Theaterschauspielerin und Sängerin (Sopran)